Gyanca Airport är en flygplats i Azerbajdzjan. Den ligger i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Gyanca Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Gyanca Airport är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Khrebet Naflankala,  meter över havet,  km sydväst om Gyanca Airport. Runt Gyanca Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gəncə,  km sydost om Gyanca Airport.

Runt Gyanca Airport är det i huvudsak tätbebyggt.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Azerbajdzjan